Колиньи(фр. Coligny) — французский аристократический род.

В годы Религиозных войн XVI века Колиньи (или Колиньи-Шатильоны) играли важную роль в партии гугенотов. Основателем рода считается Гаспар де Колиньи, маршал де Шатийон (1470—1522).
Известные носители:
 Колиньи, Гаспар де Шатийон
 Колиньи, Оде
 Колиньи, Франциск
 Луиза де Колиньи